Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 14 августа. Приняли участие 47 спортсменов из 39 стран.

Победитель прошлых игр на этой дистанции австралиец Ян Торп вновь стал победителем соревнований, завоевав свою четвёртую золотую медаль Олимпийских игр.

Ещё один австралиец Грант Хэкетт завоевал свою первую серебряную медаль Олимпийских игр. Прежде у него было только две золотые медали игр в Сиднее.

Американец Клит Келлер, как и 4 года назад стал бронзовым призёром на 400-метровке.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине мировой и олимпийский рекорды остались без изменений.

Соревнование

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт  

Плавание на летних Олимпийских играх 2004